Il singolare del torneo di tennis Shanghai Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Goran Ivanišević 4-6,6-1,6-2.

Teste di serie 

 Goran Ivanišević (finale)
 Michael Chang (campione)
 Jan-Michael Gambill (secondo turno)
 Mikael Tillström (primo turno)

 Paul Haarhuis (semifinali)
 Ramón Delgado (semifinali)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Todd Woodbridge (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shanghai Open 1998
ATP Tour 1998